Leschner ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrud Leschner (Gertrud Leschner-Blaum; 1879–1961), deutsche Malerin, Grafikerin und Lithografin
 Kristian Leschner (* 1973), deutscher Kameramann